Louise Carver ist der Name folgender Personen:

* Louise Carver (Schauspielerin) (1869–1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Louise Carver (Sängerin) (* 1979), südafrikanische Sängerin und Pianistin